Джордж Гейнсворт (, 26 червня 1893, Торонто — 9 жовтня 1950 Гравенгерст) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Член Зали слави хокею з 1961 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1923 року виступами за команду «Саскатун Кресентс» у ЗКХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Саскатун Шейкс».

Загалом провів 517 матчів у НХЛ, включаючи 52 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Везіни — 1927, 1928, 1929.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1930, 1931.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1934. 
 Під 46-м номером входить до списку найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News (1997).
 Спортивний зал Слави Онтаріо — 2004.

Загибель 
9 жовтня 1950 повертався разом з дружиною від свого сина, який проживав у місті Валь-д'Ор, поблизу міста Гравенгерст його автомобіль потрапив у ДТП. Від отриманих травм він помер на місці. 13 жовтня того ж року похований в місті Кіченер на цвинтарі Вудлон.

Статистика

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 
 

Уродженці Торонто
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Загинули в автомобільних аваріях